Белен () — населённый пункт сельского типа (Pueblo) на северо-западе Уругвая, на территории департамента Сальто.

География 
Населённый пункт находится в северо-западной части департамента, на левом берегу реки Уругвай, на высоте 30 метров над уровнем моря.
Белен расположен на расстоянии приблизительно 67 километров к северо-северо-востоку (NNE) от города Сальто, административного центра департамента и на расстоянии 470 километров к северо-северо-западу (NNW) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Чахари.

История 
Белен был основан 12 января 1860 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 1 926 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая